

Cinema 
Richie Rich - Il più ricco del mondo (Richie Rich) – film del 1994 diretto da Donald Petrie
Richie Rich e il desiderio di Natale (Richie Rich's Christmas Wish) – film direct-to-video del 1998 diretto da John Murlowski,

Fumetti 
Richie Rich - personaggio dei fumetti Harvey Comics apparso per la prima volta nel 1953.

Persone
The Real Richie Rich, rapper e produttore discografico statunitense
Richie Rich, fashion designer
Richie Rich (Richard Serrell), rapper statunitense 
DJ Richie Rich, disc jockey statunitense
Richie Hawtin aka Richie Rich, disc jockey

Televisione 
Richie Rich - serie animata prodotta dal 1980 al 1984 dalla Hanna-Barbera
Le allegre avventure di Scooby-Doo e i suoi amici (The Richie Rich/Scooby-Doo Show and Scrappy Too!) - 
The Pac-Man/Little Rascals/Richie Rich Show - 
Richie Rich, serie animata del 1996 prodotta da Harvey Entertainment, Film Roman e Universal Studios
Richie Rich, serie televisiva del 2015 prodotta da Netflix